Adem (lucht)
Tamarinde (de Indonesische naam van die boom, maar ook van een ervan gemaakte en in Europa verkrijgbare specerij, is asem)
Asem (Cibadak), een plaats in de Indonesische provincie Bantam
Asem (Lemahabang), een plaats in de Indonesische provincie West-Java